Сырятино — название нескольких населённых пунктов:
 Сырятино — село в Починковском районе Нижегородской области.
 Сырятино — село в Чамзинском районе Республики Мордовия.